Eueres () ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie:

Eueres (Vater des Teiresias)
Eueres (Sohn des Herakles)
Eueres (Sohn des Pterelaos)